L'Aquarium, roman français de Jacques Godbout publié en 1962 ;
L'Aquarium, téléfilm français de René Lucot diffusé en 1974 et adapté de la pièce homonyme d'Aldo Nicolaï créée en 1964 ;
L'Aquarium, chanson française de Renaud extraite de l'album Marchand de cailloux sorti en 1991 ;
L'Aquarium, court-métrage français de Mathieu Baillargeon réalisé en 2001 ;
L'Aquarium (جنينة الأسماك, Geneinet el Asmak), film égyptien de Yousry Nasrallah sorti en 2007.
 Théâtre de l'Aquarium

Voir aussi 
Aquarium